Skovgaard ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Skovgaard (* 1997), dänischer Fußballspieler
 Anne Skovgaard (* um 1955), dänische  Badmintonspielerin
 Christian Skovgaard (* 1989), dänischer Badmintonspieler
 Georgia Skovgaard (1828–1868), dänische Textilkünstlerin und Kunststickerin, Ehefrau von P.C. Skovgaard
 Ingrid Skovgaard († 2013), dänische Moderatorin
 Joakim Frederik Skovgaard (1856–1933), dänischer Maler und Bildhauer, Sohn von P.C. Skovgaard
 Martin Skovgaard (* 1964), dänischer Badmintonspieler
 Michelle Skovgaard (* 1986), dänische Handballspielerin
 Niels Kristian Skovgaard (1858–1938), dänischer Maler, Bildhauer und Grafiker, Sohn von P.C. Skovgaard
 P. C. Skovgaard (1817–1875), dänischer Maler, Vater von J.F. Skovgaard, N.K. Skovgaard und S.C. Skovgaard
 Steen Skovgaard (* um 1950), dänischer Badmintonspieler
 Susette Cathrine Holten-Skovgaard (1863–1937), dänische Malerin und Keramikerin, Tochter von P.C. Skovgaard

Siehe auch:
 Skovgaard Museum in Viborg